Де́йвидас Ше́мберас (; ) — литовский футболист, защитник и полузащитник. Лидер среди иностранцев по числу матчей в истории чемпионата России (369). Рекордсмен чемпионата России по количеству красных карточек за карьеру (11).

Биография 
Воспитанник школы клуба «Жальгирис». В 1995—1997 годах выступал за команду . В 1997 году перешёл в основную команду «Жальгириса», за которую провёл 27 матчей, забив 3 гола. В 1998 году заключил контракт с московским «Динамо». За 3 года, проведённых в «Динамо», Дейвидас сыграл в 88 матчах чемпионата России, забил 2 мяча. В 2002 году Шемберас вместе с одноклубником Роланом Гусевым заключил контракт с московским ЦСКА. Дебютировал 9 марта 2002 года в матче против «Торпедо-ЗИЛ», выйдя на поле в основном составе команды. В составе армейцев Дейвидас стал трёхкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка УЕФА. Первый гол в официальных встречах за ЦСКА забил 7 марта 2009 года в матче за Суперкубок России в ворота казанского «Рубина». 26 июля 2009 года забил гол московскому «Спартаку» в матче 15 тура чемпионата России. Также Шемберас признавался лучшим защитником чемпионата России. За время игры за ЦСКА был наказан желтыми карточками 63 раза и удален семь раз.

13 июля 2012 года подписал двухлетний контракт с «Аланией».

Играл под руководством Валерия Газзаева в трёх командах («Динамо», ЦСКА и «Алании»).

24 февраля 2014 года подписал контракт с «Жальгирисом», является капитаном команды. В 2014 году был признан лучшим футболистом чемпионата Литвы.

28 ноября 2015 года сыграл свой последний матч и завершил карьеру игрока. 

3 декабря 2015 года был избран президентом и членом правления Ассоциации футбольных клубов Литвы — А лиги (A lygos klubų asociacija).

Достижения 
 ЦСКА
 Чемпион России (3): 2003, 2005, 2006
 Обладатель Кубка России (6): 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка России (4): 2004, 2006, 2007, 2009
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004/05
 «Жальгирис»
 Чемпион Литвы (2): 2014, 2015
 Обладатель Кубка Литвы (3): 1996/97, 2013/14, 2014/15
Личные
 Лучший футболист Литвы: 2005

Клубная статистика 

* Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России

Примечания

Ссылки 

 Профиль Шембераса на официальном сайте ФК «Жальгрис» 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Алса»
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Жальгирис Б»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Алания»
Футбольные функционеры
Спортивные функционеры Литвы